Heiliger Brunnen (in Abwandlungen) steht für

 Heiliger Brunnen Altenmarkt, ein Denkmal in Altenmarkt an der Triesting
 Der heilige Brunnen (1967), Roman von Valentin Katajew
 Heiliger Born, Leubnitzbach, Gewässer in Sachsen

Siehe auch:
 Am heiligen Brunnen 2 (Quedlinburg)
 Heiligenbronn
 Heiligenbrunnen
 Heilbrunnen
 Heilige Quelle
 Heiligers-Brunnen
 Heilsamer Brunnen Leobersdorf
 Heilsbronn